Пісочник — рід птахів родини сивкові ряду Сивкоподібних
 Пісочник (бичок-піщаник) — те ж саме, що й бичок-бабка
 Пісочник — народна назва зірочника злаковидного

Див. також 
 Пісковик — гірська порода
 Піщанкові — підродина гризунів родини мишевих
 Піщана людина
 Пісковий годинник
 Пісочний колір
 Пісочне тісто — вид тіста з розсипчастою структурою

Примітки